ФАР — Фазована антенна решітка -  тип антен, у вигляді групи антенних випромінювачів
 ФАР — Фізіологічно-активна радіація — сонячна енергія, яку зелені рослини поглинають і використовують у процесі фотосинтезу